Достое́вский — фамилия белорусского происхождения, образованная от названия белорусского местечка Досто́ев. Аналогично топониму первоначально имела ударение на втором слоге — Досто́евский. Известные носители:

 
 Достоевский, Александр Андреевич (1857—1894) — гистолог, сын Андрея Михайловича.
 Достоевский, Михаил Михайлович (1820—1864) — русский писатель, журналист, брат Ф. М. Достоевского, его сын:
 Достоевский, Фёдор Михайлович (1842—1906) — русский пианист и педагог, ученик А. Г. Рубинштейна.
 Достоевский, Фёдор Михайлович (1821—1881) — русский писатель.
 Достоевский, Эугениуш (настоящая фамилия Харбал; 1924—2001) — польский военачальник, в 1956—1965 годах командующий пограничными войсками Польши.



Другое 
 Достоевский — российский телесериал 2011 года.
 Достоевский — 411-километровый ударный кратер, расположенный на Меркурии.

Примечания 

